Конгсберг (норв. Kongsberg) — місто та комуна у фюльке (губернії) Бускеруд на півдні Норвегії.
 Конгсберг (родовище) — історичне родовище срібла в Європі, Норвегія.